Король может означать:
 Король — титул монарха, обычно наследственный, но иногда выборный, глава королевства.
 король — фигура в играх шахматного типа:
 король — фигура в шахматах,
 король — фигура в сёги,
 король — фигура в сянци
 Король — достоинство игральной карты.
 Король — неофициальный титул; например, Элвис Пресли — король рок-н-ролла, Гаусс — король математиков.
 Король — порог или привал в камере судоходного шлюза, к которому притворяются ворота камеры.

Фамилия 
 Король, Абрам Бенционович (род. 1946) — советский и израильский молекулярный биолог и генетик.
 Король, Александр Михайлович (род. 1967) — советский и российский футболист.
 Король, Алексей Степанович (1945—2015) — белорусский историк, политолог, главный редактор газеты «Новы Час».
 Король, Андрей Дмитриевич (род. 1972) — белорусский учёный, доктор педагогических наук, ректор БГУ.
 Король, Анна Степановна (1926—2020) — народный художник РСФСР.
 Король, Берта Наумова (1927—1985), более известная как Бородкина — советский деятель торговли, директор Геленджикского треста ресторанов и столовых. Расстреляна по приговору суда за систематические хищения.
 
 Король, Владимир Адамович (1912—1980) — советский архитектор.
 Король, Евгений Григорьевич (род. 1947) — советский футболист.
 Король, Игорь Евгеньевич (род. 1971) — украинский футболист.
 Король, Мирон Иосифович (Миронов, Сергей Наумович) (1894—1940) — комиссар госбезопасности и дипломат.
 Король, Михаил Давыдович (1890—1959) — советский организатор кинопроизводства, журналист, военный разведчик. Двоюродный брат предыдущего, муж его вдовы.
 Король, Михаил Львович (род. 1961) — израильский литератор, культуролог и краевед, пишущий на русском языке.
 Король, Олег Иванович (род. 1969) — белорусский футболист.
 Король, Павел Иосифович (1890—?) — врач, польский общественный деятель, депутат Сейма II Созыва.
 Король, Пётр Кондратьевич (1941—2015) — советский тяжелоатлет.
 Король, Радомир Степанович (1927—2009) — российский авиаконструктор.
 Король, Сергей Николаевич (1957—2015) — российский спортивный деятель, генеральный директор Ассоциации лыжных видов спорта России.
 Король, Степан Георгиевич (1894—1975) — генерал-лейтенант Советской Армии.
 Король, Фёдор Петрович (1894—1942) — советский военачальник, генерал-майор.
 
 Король, Юрий Викторович (род. 1978) — российский футболист, игрок в мини-футбол.

Фильмы 
 Король (фильм, 2017, США) — американо-германский документальный фильм 2017 года.
 Король (фильм, 2017, Южная Корея) — корейская политическая криминальная драма 2017 года.
 Король (фильм, 2019) — британо-венгро-австралийский исторический фильм 2019 года.

См. также 
 Кароль
 Крысиный король
 Королёв
 Короли (деревня)
 Королева (картина)